Geografia:
 Pelawan, Pelalawan o Palalawan, antic estat natiu d'Indonèsia a Sumatra
 Palawan, illa de les Filipines